Le nom Jin Long peut faire référence à :
 Jin Long (né en 1981), un joueur chinois de snooker ;
 Jin Long (né en 1983), un cycliste chinois.

Voir aussi